Neza Albayrak (Turkije, circa 1965) is een Nederlandse politica van Turkse afkomst. Ze is lid van de PvdA en de oudere zus van Nebahat Albayrak, die namens de PvdA in de Tweede Kamer zat en in het kabinet-Balkenende IV staatssecretaris van Justitie was.

Hun vader werkte als gastarbeider in Rotterdam. Met haar moeder en de rest van het gezin woonde ze de eerste jaren van haar leven in Turkije. Later kwam ze naar Nederland. Aanvankelijk werkte ze bij het ministerie van Justitie.

Wethouderschap 
In 2006 werd ze wethouder voor de PvdA in Dordrecht, hoewel ze niet in deze gemeente woonde. Volgens de regels moest ze binnen een jaar verhuizen. Na een aantal maanden ontstond ophef, toen bleek dat ze zich soms met de gemeentelijke dienstauto van en naar haar woning in Rotterdam liet vervoeren. Ook zou ze volgens oppositiepartij Beter voor Dordt soms niet bij belangrijke evenementen aanwezig zijn, juist omdat ze niet in de stad woonde. Toen ze na een jaar nog niet verhuisd was, vroeg ze opnieuw uitstel van de verhuisplicht aan. Officieel waren persoonlijke omstandigheden de reden (ze zat op dat moment ziek thuis), maar in sommige media werd gespeculeerd dat ze niet wilde verhuizen om haar zoon van zes, die ze alleen moest opvoeden, omdat haar echtgenoot in het leger van Turkije diende. De meerderheid van de gemeenteraad zegde daarop het vertrouwen in haar op. Omdat ze vervolgens verklaarde niet zelf ontslag te nemen, werd ze ontslagen door de gemeenteraad.

Nederlands ambtenaar
PvdA-politicus (Nederland)
Wethouder van Dordrecht